Това е списъкът с епизоди на сериала „Никита: Отмъщението“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезони и епизоди

Сезон 1: 2010–2011

Сезон 2: 2011–2012

Сезон 3: 2012–2013

Сезон 4: 2013 

Никита: Отмъщението
Никита: Отмъщението